Doncricotopus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Sæther 1981. Doncricotopus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Doncricotopus